Tabberd of tabbaard, een historisch geborduurd gewaad van een wapenkoning, heraut of pursuivant
 Toga of tabbaard, een ambtsgewaad voor hoogwaardigheidsbekleders
 Tabbaard, in Oost- en West-Vlaamse dialecten, een nachthemd